Les  (« Académies Royales » en espagnol) sont des institutions espagnoles créées par le roi ou avec son soutien. Selon la  Constitution de 1978, ce dernier occupe le rang de haut patronat () de ces dernières.

Académies officielles
Les huit académies officielles, avec siège à Madrid, se regroupent au sein de l'''. Ce sont les suivantes :

 Real Academia Española
 Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
 Real Academia de la Historia
 Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
 Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
 Real Academia Nacional de Medicina
 Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
 Real Academia Nacional de Farmacia

Autres académies
Actuellement, il existe environ une cinquantaine d'autres académies ; parmi les principales on peut citer :

 Real Academia de Bellas Artes de San Carlos
 Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
 Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona
 Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes
 Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras
 Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba
 Real Academia de Cultura Valenciana
 Real Academia de Extremadura de las Artes y las Letras
 Real Academia Gallega
 Real Academia Hispoaméricana de Cádiz
 Real Academia de la Lengua Vasca
 Real Academia de las Letras y las Artes de Trujillo
 Real Academia de la Lengua Asturiana
 Real Academia de Medicina de Sevilla
 Real Academia de Medicina y Cirugía
 Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza
 Real Academia San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando
 Real Academia Sevillana de Buenas Letras

Voir aussi

Article connexe

Liens externes 
  
  Las Reales Academias en el Instituto de España

Institution en Espagne